— манга, созданная Тосинори Согабэ. Выпускалась в ежемесячном журнале Comic Gum. На основе манги студией Studio Deen был выпущен аниме-сериал, впервые демонстрировавшийся на японском канале AT-X. Всего было выпущено 12 серий, а также одна бонусная для DVD. Спустя три года вышло продолжение манги Amaenaideyo!! MS!. В манге и сериале присутствует множество откровенных сцен, поэтому при издании в Америке ему был дан рейтинг 13+. Американская версия вышла под названием Ah My Buddha, являющимся пародией на Oh My Goddess!.

Сюжет 
Главный герой — Икко Сатонака, внук лидера секты святых Принцесс Бан-тяна, может применять массу заклинаний. Он также монах-ученик, который находится под наставничеством буддийского священника и живёт в храме «Саёндзи». Вместе с ним учатся 6 прелестных девушек: Харука Аманогава, Суми Икуина, Хината Сугаи, Сакура Сугаи, Титосэ Намбу и Юко Атода. Каждая из девушек олицетворяет один из шести миров традиционной буддийской космологии. Естественно без конфликтов не обойтись, между девушками буквально кипит война, в то время как Икко продолжает терпеть девичьи перебранки и сохраняет имидж «извращенца». Во втором сезоне в монастырь прибывает новая 15-летняя девушка Кадзуки Кадзусано. Она же главный антагонист сериала, которая хочет заполучить силу Икко. Остальным девушкам она сразу не понравилась. В отличие от всех она единственная, кто ласково обращается с Икко. Новый сезон носит более глубокий и драматичный характер. Так, например, больше внимания уделяется детству Харуки и способностям Хинаты.

Персонажи 
 — главный герой, молодой монах. Его магия очень сильна, однако, чем больше Икко высвобождает силу, тем хуже контролирует сексуальное влечение. Так, например, всегда после очередного «пробуждения силы» нападает на девушек, и те в ответ избивают его. Имеет мало интересов, в школе плохие оценки, да и сам не состоит в никаких кружках, хотя в Японии принято, чтобы ученики посещали хотя бы один из них. Стал учеником-монахом, потому что родители отправили учиться. Он всегда демонстрирует, что не доволен жизнью в храме и выбором быть монахом. Старшая монахиня Ётоку считает, что во всём виновата сильная лень парня. Всегда получает более сложные и ответственные задания в храме, чем девушки. Возраст: 16 лет. День рождения: 7 июля. Рост: 169 см. Цвет волос: брюнет. Цвет глаз: серые.
Сэйю: Тихиро Судзуки

 — одна из шести учениц. Имеет большую грудь. Олицетворяет «мир людей». Презирает Икко, несмотря на то, что тайно влюблена в него. Всё время пытается убедить себя в том, что не испытывает никаких чувств к Икко, но когда тот начинает заигрывать с другими, Титосэ сильно ревнует и обижается. День рождения: 11 июля. Рост: 163 см. Параметры: 95/58/85. Цвет волос: бордовые. Цвет глаз: карие. Группа крови: II(А).
Сэйю: Маи Накахара

 — одна из шести учениц. Олицетворяет «мир асуров». Самая озорная и хулиганистая девушка. Так, например, использовала Икко в качестве заложника. Очень комплексует из-за маленького бюста. Всегда завидует большегрудым девушкам, а также злится на мальчиков, которые пристают к таким. Так, например, очень расстроилась когда… какой то мальчик украл не её лифчик, а другой, для большой груди. Не имеет никаких романтических отношений. Часто делает больно Икко, но в отличие от остальных девушек, относится к нему как к другу. Возраст: 15 лет. День рождения: 30 августа. Рост: 156 см. Параметры: 76/56/80. Цвет волос: синие. Цвет глаз: карие. Группа крови: III(B).
Сэйю: Тиэко Хигути

 — одна из шести учениц. Имеет пышную грудь. Олицетворяет «мир богов», самая сексуальная и старшая ученица, постоянно заигрывает с Икко. В то же время самый сильный экзорцист (в несколько раз сильнее, чем Икко). Очень любит «оторваться по полной». Несмотря на свой вид, очень умная. День рождения: 12 апреля. Рост: 172 см. Параметры: 101/58/90. Цвет волос: блондинка. Цвет глаз: голубые. Группа крови: I(0).
Сэйю: Акэно Ватанабэ

 — самая добрая и скромная из шести учениц. Олицетворяет «мир животных». Имеет смугловатую кожу. Очень часто помогала Икко. Лечит животных. Так же у неё есть духовный талант. Иногда Юко преследует её из-за большого размера груди. Возраст: 16 лет. День рождения: 12 мая. Рост: 161 см. Параметры: 88/61/87. Цвет волос: шатенка. Цвет глаз: серые. Группа крови: I(0).
Сэйю: Томоко Каваками

 — самая младшая из учениц. Олицетворяет «мир ада». У неё есть домашнее животное, огнедышащее существо, которое в опасных ситуациях превращается в огромного демона, но только Хината способна подавлять его. Часто, когда Икко «пробуждается», та приказывает демону поджарить парня. Самая спокойная и молчаливая. Собирает с удовольствием фигурки Ханива. Состоит так же в маленьком школьном клубе собирателей данных фигурок. День рождения: 31 декабря. Рост: 152 см. Параметры: 74/55/78. Цвет волос: сиреневые. Цвет глаз: карие. Группа крови: III(B).
Сэйю: Рёко Синтани

 — олицетворяет «мир голодных духов». Старшая сестра Хинаты. Умеет и знает практически всё в области экзорцизма и магии. Интересуется так же политикой и экономикой. Является президентом студенческого совета Высшей школы. У Сакуры есть также собственный сайт «Доктор Сакура», где она высмеивает тех, кто помогал ей, называя их «безнадёжными». Когда Сакура получает от них жалобы, то испытывает садистское удовольствие. Никогда не помогает другим, хотя к ней сильно привязана младшая сестра Хината. Возраст: 16 лет. День рождения: 2 октября. Рост: 168 см. Параметры: 82/57/84. Цвет волос: сиреневые. Цвет глаз: карие. Группа крови: II(A).
Сэйю: Харуи Тэрада

 — монахиня храма, бабушка Икко, а также наставница. Очень строга ко всем, особенно к главному герою. Считая, что все проблемы у него именно из-за лени. Заставляет Икко много тренироваться, потому что уверена, что это поможет в дальнейшем контролировать его пробуждение. Когда-то давно была красавицей с длинными волосами, страдает от остеопороза, из-за этого кажется низкой.
Сэйю: Кадзуко Сугияма

 — главная героиня второго сезона, а также антагонист. Пришла в монастырь учится с остальными, чтобы высвободить и заполучить силу Икко. Несмотря на свою роль, очень милая. Хорошо относится к Икко и даже часто пристаёт к нему. В результате возникает любовный треугольник между Кадзуки, Титосэ и Икко. Она заявляет, что хочет помочь научить Икко контролировать силу и сама в течение истории пытается сделать так, чтобы Икко высвобождал силу. Очень настырная и идёт на всё, чтобы реализовать свою цель. День рождения: 30 мая. Рост: 161 см. Параметры: 85/56/83. Цвет волос: блондинка. Цвет глаз: голубые. Группа крови: IV(AB).
Сэйю: Асами Санада

Медия

Манга 
Произведение Ах, мой Будда / Amaenaideyo! написано Тосинори Согабэ и проиллюстрировано Богемиан К. Издавалась в журнале Comic Gum. Издательство Wani Books выпустила семь томов манги Amaenaideyo! в период с 25 марта 2004 года по 24 февраля 2007 года. Издательство Sharp Point Press выпустила семь томов Amaenaideyo! в период с 7 января 2005 года по 24 февраля 2009 года. Французская компания Soleil выпустила первый танкбон Amaenaideyo! 21 февраля 2007 года. По состоянию на 22 августа была выпущена последняя глава Amaenaideyo MS с грандиозным финалом. Wani Books выпустила первый том Amaenaideyo! MS 25 июля 2007 года. Sharp Point Press, выпустила первый том Amaenaideyo! MS 3 марта 2009 г.

Аниме
На основе манги студией Studio Deen был выпущен аниме-сериал, впервые демонстрировавшийся на японском канале AT-X.
 
Всего было выпущено 12 серий, а также одна бонусная для DVD. В 2006 году так же вышел второй сезон аниме . Транслировался по японскому телеканалу AT-X с 4 января 2006 по 22 марта 2006 в 11 часов утра. Был также лицензирован на территории Тайваня компанией Top-Insight. На территории США было выпущено 4 DVD-издания в 2006 и 2009 году.

Первый DVD, содержащий первые два эпизода Amaenaideyo !!, был выпущен VAP 24 августа 2005 года. Второй DVD, содержащий третий, четвертый и пятый эпизоды Amaenaideyo !!, был выпущен VAP 22 сентября 2005 года. Третий DVD, содержащий шестой, седьмой и восьмой эпизоды Amaenaideyo !!, был выпущен VAP 21 октября 2005 года. Четвертый DVD, содержащий девятый, десятый и одиннадцатый эпизоды Amaenaideyo !!, был выпущен VAP 23 ноября 2005 г. VAP выпустил пятый DVD, содержащий двенадцатый и оригинальные эпизоды Amaenaideyo !!, 21 декабря 2005 г.

Первые три DVD релиза «Ах, мой Будда» от Media Blasters содержат первый сезон сериала. Отдельные тома получили второстепенные названия «Возбужденный» (выпущен 27 января 2009 г.), «Два раскрытых пути» (17 марта 2009 г.) и «Три разоблаченных драгоценности» (30 июня 2009 г.). Второй сезон под названием Amaenaideyo !! Katsu !!, транслировался на AT-X с 4 января 2006 г. по 22 марта 2006 г. Он также лицензирован на Тайване компанией Top-Insight International. Amaenaideyo !!. Первый DVD, содержащий первые два эпизода Amaenaideyo !! Katsu, был выпущен 22 февраля 2006 года. Второй DVD, содержащий третий, четвертый и пятый эпизоды Amaenaideyo !! Katsu !!, были выпущен 24 марта 2006 года. Третий DVD, содержащий шестой, седьмой и восьмой эпизоды Amaenaideyo !! Катсу, был выпущен 26 апреля 2006 года. Четвертый DVD, содержащий девятый, десятый и одиннадцатый эпизоды Amaenaideyo !! Катсу был освобожден 24 мая 2006 года. Пятый DVD, содержащий двенадцатый и оригинальный эпизоды видео анимации Amaenaideyo !! Katsu, был показан, 21 июня 2006 года.

Список серий

Drama CD
Два эпизода Amaenaideyo Drama (эпизоды, созданные с помощью звуковых эффектов и голосов, обычно записываемых на компакт-дисках) были выпущены на японском DVD-диске в 1 томе обоих сезонов. Они были сделаны, чтобы сделать историю более легкой для понимания, добавив истории о жизни Иккоу. Первая аудиодрама, также названная «Эпизод 00», начинается, когда Икко в поезде, едет к своей бабушке, так как он впервые путешествует в храм Сайенджи. Девочки приветствуют его и очень рады, что в храме впервые появился мальчик. Ну, все, кроме Юко. Но на следующий день утром Икко идет в ванную, когда Суми уже внутри ... И это заставляет их дважды подумать о нем. Вторая аудиодрама добавлена только как «бонусная глава» Казуки.

Критика
Карлос Росс из THE ANIME рецензирует девушек «Ах, мой Будда» как «очень милых», но оправдывает свой комментарий критикой предпосылки аниме за то, что он «чуть более умный, чем все остальное в этом жанре. Теорин Мартин из Anime News Network хвалит «Ах, мой Будда» за «в общем резкую окраску, иногда забавный момент». Однако он критикует аниме за его «слабый английский дубляж, нецензурная письменность, недостаточное количество поклонников, учитывая его направленность». Крис Беверидж из Mania.com высоко оценивает аниме, говоря: «Это хорошая сексуальная и беззаботная комедия с множеством хороших дизайнов персонажей, четким чувством ритма и исполнения и здоровой дозой веселья». Согласно обзору другого критика, сериал является самым типичным этти-гаремником, не больше и меньше. Молодого парня отправляют учится на экзорциста в храм, где обитают пышногрудые девушки-послушницы, первая простодушная, вторая тиранит, третья сварливая, четвёртая томная и заодно искушает парня. Когда же сила Икко (главного героя) «выходит из под контроля», то его дружно избивают все послушницы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
В базах данных
 
 

Studio Deen